Натуральне число 955
 955 рік до нашої ери
 955 рік нашої ери